Folgende Liste der Länder nach Konsumausgaben sortiert Länder nach ihren gesamten staatlichen und privaten Konsumausgaben; Quelle ist die Weltbank.

Private Konsumausgaben: Ausgaben privater Haushalte für Nahrung, Gesundheit, Wohnen, Kleidung, Freizeit, Kommunikation, Verkehr sowie Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen

Staatliche Konsumausgaben: Ausgaben des Staates für das Gesundheitswesen, Soziale Sicherung, Bildung, Kultur, Sport, Verwaltung, Infrastruktur sowie das Bereitstellen von Öffentlichen Diensten

Liste   
Angaben sind in Millionen US-Dollar (Nominal) angegeben. Wachstum zum Vorjahr gilt nur für private Konsumausgaben.

Konsumausgaben pro Kopf (KKB) 
Folgende Tabelle zeigt die kaufkraftbereinigten (KKB) Haushaltskonsumausgaben pro Kopf verschiedener Länder im Jahr 2016 an.

Einzelnachweise

Siehe auch 
 Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt
 Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt pro Kopf
 Liste der Länder nach Gesamtvermögen
 Liste der Länder nach Staatshaushalt

Konsumausgaben
Konsumausgaben
Konsum